(1923–1992), joueur et entraîneur américain de basketball,
  (1987- ), acteur américain,
 Edgar S. Brightman (1884–1953), philosophe et personnalité chrétienne,
  (1856–1932), érudit anglais,
  (1953- ), guitariste,
 , anthropologue américain,
 Sarah Brightman (1960- ), actrice, danseuse et chanteuse anglaise,
  (1562-1607), personnalité religieuse anglaise,
  (1911-2006), juge anglais.